Tweede divisie (mannenhandbal) 1994/95
 Tweede divisie (vrouwenhandbal) 1994/95